Чезаре Превити (; 21 октября 1934, Реджо-ди-Калабрия, Калабрия) — итальянский юрист, специалист по гражданскому праву, и политик, министр обороны Италии (1994—1995). Осуждён по коррупционным обвинениям в 2006 году.

Биография

Ранние годы 
Родился 21 октября 1934 года в Реджо-ди-Калабрия. Прошёл военную службу в авиации, в 1956 году получил высшее юридическое образование в Риме.

По утверждению самого Превити, в 1942 году его потрепал по щёчке лично Муссолини. В восьмилетнем возрасте юный Чезаре состоял в фашистской детской организации «Балилла», в юности вступил в Итальянское социальное движение, хотя впоследствии заявил себя сторонником либеральных взглядов.

Карьера 
В 1970-е годы Превити получил известность как адвокат Аннамарии Казати, дочери маркиза Казати-Стампа, убившего в 1970 году жену и её любовницу и совершившим затем самоубийство. В 1974 году Превити осуществлял юридическое сопровождение продажи своей клиенткой фамильной виллы Сан-Мартино в Аркоре Сильвио Берлускони, тогда ещё только крупному предпринимателю.

Со временем Чезаре Превити стал доверенным лицом Берлускони в Риме, вице-президентом корпорации Фининвест и всех компаний, входящих в состав группы.

С 1990 по 1992 год состоял президентом спортивного клуба Polisportiva S.S. Lazio.

Вместе с Антонио Таяни, Джулиано Урбани, Антонио Мартино и Марчелло Делль’Утри Превити 29 июня 1993 года участвовал в собрании юристов и других лиц, связанных с интересами компании Сильвио Берлускони Фининвест, результатом которого стало создание группы «Вперёд, Италия! Ассоциация за хорошее правительство» (Forza Italia! Associazione per il buon governo), которая послужила фундаментом для партии Вперёд, Италия.

С 1994 по 1996 год состоял во фракции «Вперёд, Италия» Сената Италии 12-го созыва.

С 10 мая 1994 по 17 января 1995 года являлся министром обороны Италии в первом правительстве Берлускони.

С 1996 по 2007 год состоял во фракции партии «Вперёд, Италия» Палаты депутатов Италии с 13-го по 15-й созыв.

Юридическое преследование 
31 июля 2007 года Превити досрочно сдал депутатский мандат под угрозой голосования палаты о лишении его полномочий из-за обвинений в причастности к скандалу IMI-SIR.

По этому делу Превити был осуждён на шесть лет тюремного заключения по обвинению в подкупе судей в размере 67 млрд итальянских лир, но в мае 2006 года провёл в тюрьме Rebibbia только несколько дней, после чего был освобождён на основании закона, запрещающего тюремное заключение для лиц старше 70 лет. По делу Lodo Mondadori был осуждён на полтора года заключения. В 2006 году кассационный суд отменил приговор Превити на пять лет тюремного заключения по делу Processo SME о взятке в размере 434 тыс. долларов США, которую Превити уплатил в 1991 году римскому судье Ренато Скуилланте (Renato Squillante) в интересах Фининвеста, но только на основании территориальной неподсудности.

Примечания

Ссылки 
 
 

Адвокаты Италии
Политики XX века
Политики XXI века
Члены партии «Вперёд, Италия»
Члены Итальянского социального движения
Сенаторы Итальянской Республики
Члены Палаты депутатов Италии
Министры обороны Италии
Выпускники Римского университета
Кандидаты в президенты Италии (2006)